Kasai steht für:
 einen Fluss in Kenia, siehe Nyando (Fluss)
 einen Distrikt in Kenia, siehe  Nyando District